Le tournoi Three Rivers Capital Pittsburgh Open 2019 est l'édition 2019 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du 6 au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série.

La tête de série  Ryan Cuskelly tombe dès son entrée en lice alors que Grégoire Marche élimine successivement les frères jumeaux Salazar et se hisse en finale.

En finale, Grégoire Marche remporte le plus grand titre de sa carrière en s'imposant face à Zahed Salem.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport aux États-Unis en février 2019
Squash en 2019